Swahili jezik
 Swahili (narod)